Чемпионат мира по пляжному футболу 1999 — 5-й Чемпионат мира по пляжному футболу  проходил с 10 января по 17 января 1999 года на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Победителем стала Бразилия, победившая в финале Португалию.

Участники 
12 команд приняли участие в чемпионате мира по пляжному футболу 1999 года.

Европа:

Южная Америка:

Северная Америка и Карибы:

Азия:

Африка:

Хозяйка турнира:
 (Южная Америка)

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Матчи плей-офф

Четверть финалы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Отчет на rsssf

1999
Январь 1999 года
Международные соревнования по футболу в Бразилии